Güntersdorf ist der Ortsname von

 Güntersdorf (Schlüsselfeld), Ortsteil der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Güntersdorf (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Huntířov, Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien
 Huntířov (Vítězná), Ortsteil der Gemeinde Vítězná, Okres Trutnov, Tschechien

Siehe auch:
 Guntersdorf
 Günthersdorf (Begriffsklärung)
 Gintersdorf
 Günthersleben
 Güntersleben